Тляну́б — село (аул) в Шамильском районе Дагестана. 

Образует сельское поселение село Тлянуб как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено на реке Тлянубтляр, в 9 км к западу от районного центра села Хебда.

Население 

Населено этнической группой аварцев — ахвахцами.

Ссылки 
МО «село Тлянуб»

Примечания 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана